Akebu steht für:

 Akebu (Sprache), Sprache des Volkes der Akebu
 Akebu (Volk), Volk in Togo